Мария Дмитриевна (ум. 15 мая 1399) — вторая дочь великого князя московского Дмитрия Донского от брака с суздальской княжной Евдокией Дмитриевной.

Биография 
Родилась предположительно в начале 1370-х годов.

В 1394 году в Москве вышла замуж за литовского князя Лугвения Ольгердовича, став княгиней мстиславской. Лицевой летописный свод рассказывает об этом событии: «В том же году в Москве отдали дочь великого князя Дмитрия Ивановича Донского за князя Лугвена Ольгердовича, внука Гедимина Литовского, в неделю Всех святых месяца июня в 24 день».

С Лугвением у неё было двое сыновей:
 Юрий Лугвенович (ок. 1396—1460), родоначальник княжеского рода Мстиславских.
 Мстислав (ок. 1398—?)

Умерла 15 мая 1399 года. 

Лицевой летописный свод сообщает: «привезли её тело и похоронили в Москве в каменной церкви Рождества Пречистой Богородицы».

Критика 
Полное собрание русских  летопией свидетельствовала: "В лето 6907 (1397) мая 15 преставися Мария Семёновна Лугвениева в Литве, во Мстиславле, сестра великого князя; и привезше положиша на Москве, в Рождестве святые Богородицы в каменном". Возможно, её останки были обнаружены за престолом при ремонте храма в XIX веке.

Литература 
 Богуславский В. В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия: в 2-х томах. Том 1 А — М, стр. 697
 Сост. Н. Вьюева. Большой кремлёвский дворец. Грановитая палата.Золотая царицына палата. Теремной дворец. Дворцовые церкви. Императорский дворец. Орденские залы. парадные апартаменты. Собственная половина. Изд. Красн. площ. 1995 г.  ISBN 5-900743-05-5.

Примечания

Ссылки 
 

Рюриковичи по алфавиту
Даниловичи (Рюриковичи)
Московские княжны
Умершие 15 мая
Умершие в 1399 году